Danny Jones (musicus), Engels musicus
 Danny Jones (rugbyspeler), Welsh rugbyer